Виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна — испанский дворянский титул. Он был создан в 1452 году королем Кастилии Энрике IV для Педро Гонсалеса де Базана и Пиментеля, сеньора де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна.

Название титула происходит от названия муниципалитета Паласьос-де-ла-Вальдуэрна, провинция Леон, автономное сообщество Кастилия-Леон.

Виконты де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна

История виконтов де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна 
 Педро де Базан и Пиментель, (? −1476), 1-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна.
 Супруга — Менсия де Киньонес.

 Хуан де Базан и Киньонес (1450—1488), 2-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна.
 Супруга — Мария Сапата и Аларкон.

 Педро де Базан и Сапата (1480- ?), 3-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна.
 Супруга — Хуана де Ульоа.

 Мария де Базан и Ульоа, 4-я виконтесса де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна.
 Супруг — Франсиско де Суньига, 4-й граф де Миранда-дель-Кастаньяр.

 Педро де Суньига и Базан (1540—1574), 5-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна.
 Супруга — Хуана Пачеко де Кабрера, дочь 3-го маркиза де Вильена и 3-го маркиза де Мойя.

 Мария де Суньига и Пачеко (? −1630), 6-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна.
 Супруг — Хуан Лопес де Суньига Авельянеда и Базан (? −1608), 1-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро.

 Франсиско де Суньига и Сандоваль (1611—1662), 7-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна.
 Супруга — Ана Энрикес де Асеведо Вальдес и Осорио (1630—1683), 3-я маркиза де Вальдункильо и 4-я маркиза де Миральо.

 Диего де Суньига и Энрикес де Асеведо (1636—1666), 8-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна.
 Супруга — Ана де Асеведо Осорио.

 Фернандо де Суньига и Энрикес де Асеведо (1647—1681), 9-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна.
 Супруга — Стефания Пиньятелли д’Арагона (? − 1667), дочь 4-го принца де Ноя.
 Супруга — Ана де Суньига и Давила.

 Исидро де Суньига и Энрикес де Асеведо (1652—1691), 10-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна.
 Супруга — Ана де Суньига и Гусман, дочь 3-го маркиза де ла Пуэбла-де-Овандо и 6-го маркиза де Байдес.
 Супруга — Каталина Колон де Португаль и де ла Куэва (1660—1700), дочь 6-го герцога де Верагуа.

 Ана Мария де Суньига и Энрикес де Асеведо (1642—1700), 11-я виконтесса де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна.
 Супруг — Хуан де Чавес и Чакон (1650—1696), 2-й виконт де ла Кальсада и 5-й граф де Касаррубиос-дель-Монте.

 Педро Регаладо де Суньига и Айяла (? — ?), 12-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна.

 Антонио де Суньига и Айяла (1669—1765), 13-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна.
 Супруга — Мария Тереса Хирон Сандоваль Толедо и Португаль (1706—1755), дочь 5-го герцога де Уседа.

 Педро де Алькантара де Суньига и Хирон (1730—1790), 14-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна.
 Супруга — Ана Мария Фернандес де Веласко, дочь 11-го герцога де Фриаса.

 Мария дель Кармен де Суньига и Фернандес де Веласко (1774—1829), 15-я виконтесса де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна.
 Супруг — Педро де Алькантара Альварес де Толедо и Гонзага (1765—1824), сын 10-го маркиза де Вильяфранка-дель-Бьерсо.
 Супруг — Хосе Мартинес Янгуас.

 Мария Хосефа де Суньига и Хирон (1733—1796), 16-я виконтесса де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна.
 Супруг -Кристобаль Портокарреро Осорио Фернандес де Кордоба, 6-й маркиз де Вальдеррабано.

 Мария Франсиска де Салес Портокарреро и Суньига (1754—1808), 17-я виконтесса де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна.
 Супруг — Фелипе Антонио де Палафокс и Крой д’Авре (1739—1790).
 Супруг — Эстанислао де Луго и Молина (1753—1833).

 Эухенио де Палафокс и Портокарреро (1773—1834), 18-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна.

 Мария Франсиска Портокарреро и Киркпатрик (1825—1860), 19-я виконтесса де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна.
 Супруг Хакобо Фитц-Джеймс Стюарт и Вентимилья (1821—1881), 15-й герцог де Альба.

 Мария де ла Асунсьон Фитц-Джеймс Стюарт и Палафокс (1851—1927), 20-я виконтесса де Паласьос-де-ла-Вальдуэрнао.
 Супруг — Хосе Месия дель Барко и Гайосо де лос Кобос (1853—1917), 4-й герцог де Тамамес.

 Хосе Месия дель Барко и Фитц-Джеймс Стюарт (1879- ?), 21-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна.
 Супруга — Фернанда Verquer Andousset.

 Фернандо Месия дель Барко и Фитц-Джеймс Стюарт (1881- ?), 22-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна.
 Супруга — Мария Соланж де Лессепс (1877- ?).

 Хосе Месия и Лессепс (1917—1970), 23-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна.
 Супруга — Исабель де Фигероа и Перес де Гусман эль Буэно (1916- ?).
 Супруга — Марта дель Карриль Альдао (1921—2004).

 Хосе Луис Месия и Фигероа (1941- ?), 24-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна.
 Супруга — Мария де лос Анхелес де Медина и Сориано.

 Сантьяго Месия и Фигероа (род. 1946), 25-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна.
 Супруга — Мария Эухения Мартинес и Каприлес.

 Сильвия Касильда Месия Медина, 26-я виконтесса де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна.

Источники 
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles. Instituto «Salazar y Castro», C.S.I.C.

Виконты Испании